

Шаріпово — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Шаріпово — село, Альменєвський округ, Курганська область
 Шаріпово — присілок, Калтасинський район, Башкортостан
 Шаріпово — село, Кушнаренковський район, Башкортостан
 Шаріпово — село, Салаватський район, Башкортостан
 Шаріпово — присілок, Учалинський район, Башкортостан